Анри Лоран:
 Лоран, Анри () — французский фехтовальщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Лоран, Анри (, 1885—1954) — французский скульптор.
 Лоран, Анри (ум. 1916) — Георгиевский кавалер; су-лейтенент французской службы; 7 сентября 1916.